Гі Лапойнт (,  18 березня 1948, Монреаль) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Член Зали слави хокею з 1993 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1965 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Сент-Луїс Блюз», «Бостон Брюїнс» та «Монреаль Вояджерс».

Загалом провів 1017 матчів у НХЛ, включаючи 123 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за національну збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі — 1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979
 Перша збірна усіх зірок НХЛ — 1973
 Друга збірна усіх зірок НХЛ — 1975, 1976, 1977
 Володар Кубка Канади — 1976
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1973, 1975, 1976, 1977

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ‎
Члени зали слави хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ